

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Wysoczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec 
 Wysoczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory
 Wysoczyn – część wsi Biały Ług w woj. mazowieckim w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów